Nicolae Rotaru se poate referi la:

 Nicolae Rotaru (n. 1935), sportiv
 Nicolae Rotaru (n. 1950), scriitor
 Nicolae Rotaru (n. 1951), interpret de muzică populară